Baker är ett vanligt engelskt efternamn, som betyder "bagare". Det förekommer också i andra företeelser som namngivits efter personer med detta namn.  

År 2018 finns det 579 personer i Sverige med Baker som efternamn.

Personer med efternamnet Baker

A
 Adam J. Baker (1821–1912), kanadensisk politiker
 Alan Baker (född 1939), brittisk matematiker
 Anne Elizabeth Baker (1786–1861), brittisk filolog och illustratör
 Anselm Baker (1834–1885), engelsk munk och konstnär
Antoinette Baker (född 1934), svensk barnboksförfattare

B
 Becky Ann Baker (född 1953), amerikansk skådespelare
 Brian Baker  (född 1965), amerikansk musiker
 Buck Baker (1919–2002), amerikansk racerförare
 Buddy Baker (1941–2015), amerikansk racerförare

C
 Carroll Baker (född 1931), amerikansk skådespelare
 Catherine Baker Knoll (1930–2008), amerikansk politiker, demokrat, viceguvernör i Pennsylvania
 Charles Baker,flera personer
 Charles Baker (lärare) (1803–1874), brittisk lärare för döva
 Charles Baker (skådespelare) (född 1971), amerikansk skådespelare och röstskådespelare
 Charlie Baker (född 1956), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Massachusetts
 Chet Baker (1929–1988), amerikansk jazzmusiker
 Colin Baker (född 1943), brittisk skådespelare
 Conrad Baker (1817–1885), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Indiana

D
 David J. Baker (1792–1869), amerikansk jurist och politiker, demokrat, senator för Illinois
 Dee Bradley Baker (född 1962), amerikansk röstskådespelare och TV-programannonsör
 Diane Baker (född 1938), amerikansk skådespelare
 Dylan Baker (född 1959), amerikansk skådespelare

E
 Eddie Baker (1897–1968), amerikansk skådespelare
 Edward Dickinson Baker (1811–1861), engelsk-amerikansk politiker, kongressrepresentant för Illinois och senator för Oregon
 Ella Baker (1903–1986), afro-amerikansk aktivist för medborgerliga rättigheter
 Ellen S. Baker (född 1953), amerikansk astronaut

F
 Florence Baker (1841–1916), brittisk upptäcktsresande
 Fred Baker (död 2008), brittisk serieskapare

G
 George Baker (1931–2011), brittisk skådespelare
 George Baker (musiker) (född 1944), nederländsk sångare och låtskrivare
 George Pierce Baker (1866–1935), amerikansk estetiker och dramapedagog
 Gilbert Baker (1951–2017), amerikansk konstnär, skapare av regnbågsflaggan
 Ginger Baker (1939–2019), brittisk trumslagare
 Greg Baker (född 1968), brittisk skådespelare och musiker
 Guy Baker , amerikansk vattenpolospelare och tränare

H
 Herbert Baker (1862–1946), brittisk arkitekt
 Heidi Baker (född 1959), amerikansk missionär
 Hobey Baker (1892–1918), amerikansk pilot och idrottsman
 Howard Baker (1925–2014), amerikansk politiker och diplomat, republikan, senator för Tennessee

I
 Ian Baker-Finch (född 1960), australisk golfspelare

J
 Jack Baker (född 1942), amerikansk HBT-aktivist
 James Baker (född 1930), amerikansk politiker, republikan, stabschef, finans- och utrikesminister
 Janet Baker (född 1933), engelsk mezzosopran
 Jim Baker (1891–1966), engelsk fotbollsspelare
 Jimmy Baker (född 1975), svensk politiker, moderat
 Joe Don Baker (född 1936), amerikansk skådespelare
 John Gilbert Baker (1834–1920), brittisk botaniker
 Joséphine Baker (1906–1975), amerikansk-fransk dansös, sångerska och varietéartist
 Joshua Baker (1799–1885), amerikansk politiker, guvernör i Louisiana
 Julius Stafford Baker (1869–1961), brittisk serieskapare

K
 Kage Baker (1952–2010), amerikansk science fiction- och fantasy-författare
 Kathleen Baker (född 1997), amerikansk simmare
 Kathy Baker (född 1950), amerikansk skådespelare
 Kenny Baker  (1934–2016), amerikansk skådespelare och musiker
 Keshia Baker (född 1988), amerikansk kortdistanslöpare
 Kyle Baker (född 1965), amerikansk illustratör

L
 Laurie Baker (född 1976), amerikansk ishockeyspelare
 LaVern Baker (1929–1997), amerikansk R&B-sångerska
 Leigh-Allyn Baker (född 1972), amerikansk skådespelare och röstskådespelare
 Lena Baker (1901–1945), afroamerikansk kvinna avrättad på felaktiga grunder
 Lewis Baker (född 1995), engelsk fotbollsspelare
 Lisa Baker (född 1944), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Lucien Baker (1846–1907), amerikansk politiker, republikan, senator för Kansas

M
 Mashu Baker (född 1994), japansk judoutövare
 Mary Baker Eddy (1821–1910), amerikansk religiös ledare, grundare av Kristen vetenskap (Christian Science)
 Michael A. Baker (född 1953), amerikansk astronaut
 Mitchell Baker (född 1959), amerikansk företagsledare

N
 Nathan Baker (född 1991), engelsk fotbollsspiller
 Newton Baker (1871–1937), amerikansk politiker, demokrat, krigsminister
 Nicholson Baker (född 1957), amerikansk författare
 Norma Jeane Baker (1926–1962), amerikansk skådespelare, bättre känd som Marilyn Monroe
 Norman Baker (född 1957), brittisk politiker, liberaldemokrat

O
 Oliver Edwin Baker (1883–1949), amerikansk geograf

P
 Philip Noel-Baker (1889–1982), amerikansk politiker och diplomat som fått Nobels fredspris

R
 Ray Baker (född 1962), amerikansk-svensk  teolog, apologet och författare
 Ray Stannard Baker (1870–1946), amerikansk författare och tidningsman
 Richard Baker (politiker) (född 1948), amerikansk politiker, demokrat, senare republikan, kongressrepresentant för Louisiana
 Rick Baker (född 1950), amerikansk makeupartist
 Robert Baker (född 1979), amerikansk skådespelare
 Robert S. Baker (1916–2009), brittisk film- och TV-producent, regissör, manusförfattare och filmfotograf
 Roy Thomas Baker (född 1946), brittisk musikproducent

S
 Sala Baker (född 1976), nyzeeländsk skådespelare och stuntman
 Samuel Baker (1821–1893), engelsk upptäcktsresande
 Samuel Aaron Baker (1874–1933), amerikansk politiker, republikan, guvernör för Missouri
 Shaun Baker, amerikansk skådespelare
 Simon Baker (född 1969), amerikansk skådespelare
 Steve Baker (född 1952), amerikansk roadracingförare

T
 Thane Baker (född 1931), amerikansk friidrottare
 Thomas Baker, flera personer
 Thomas Baker (flygare) (1897–1918), australisk militärflygare
 Tom Baker (född 1934), brittisk skådespelare
 Troy Baker (född 1976), amerikansk skådespelare och röstskådespelare

V
 Valentine Baker (1827–1887), engelsk militär, "Baker Pacha"
 Vin Baker (född 1971), amerikansk basketspelare

Y
 Yvette Baker (född 1968), brittisk orienterare

Z
 Zachary Baker (född 1981), amerikansk gitarrist och sångare

Personer med förnamnet Baker
 Baker Karim (född 1974), svensk regissör och filmproducent

Källor

Noter 

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken